Akbarpur może dotyczyć: 
 Akbarpur – miasto w północnych Indiach, we wschodniej części stanu Uttar Pradesh (dystrykt Ambedkar Nagar)
 Akbarpur – miasto w północnych Indiach, w środkowej części stanu Uttar Pradesh (dystrykt Ramabai Nagar)